Bayville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bayville (Delaware), im Sussex County
 Bayville (Maine), im Lincoln County
 Bayville (New Jersey), im Ocean County
 Bayville (New York), im Nassau County
 Bayville (Virginia Beach), Stadtteil von Virginia Beach, Virginia
 Bayville Park, in Virginia Beach, Virginia